Interstate 580 (Californië), een snelweg in de San Francisco Bay Area
 Interstate 580 (Nebraska), de voormalige benaming van een stuk van de U.S. Route 75 in Nebraska
 Interstate 580 (Nevada), een korte snelweg tussen Reno en Carson City